Jusid ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Jusid (* 1973), argentinischer Komponist
 Juan José Jusid (* 1941), argentinischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler